Чемпионат СССР 1969 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 158 клубов в девяти зонах РСФСР и определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик, лучший из которых попала в стыковые матчи), 42 клуба в двух зонах УССР определили участников финального турниров, 20 клубов Закавказья разыграли путёвку в группу «А», 21 клуб Казахстана и 24 клуба Средней Азии в своих зонах разыграли право на стыковые матчи;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала, клубы УССР и РСФСР в финалах определили победителей (обладателей путёвок в группу «А»).

Зональный этап

1 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — владимирский «Мотор», «Знамя труда» из Орехово-Зуево и смоленская «Искра» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — гомельский «Гомсельмаш» — вышел в стыковые игры за право играть во второй группе класса «А».

«Гомсельмаш» — «Неман» Гродно — 0:0, 3:3, 3:0.

2 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — рыбинский «Сатурн», горьковское «Динамо» и новомосковский «Химик» — вышли в полуфиналы РСФСР.

3 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — новороссийский «Цемент», «Урожай» из Славянска-на-Кубани и сочинский «Строитель» — вышли в полуфиналы РСФСР.

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР

6 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — киселёвский «Шахтёр», новокузнецкий «Металлург» и находкинский «Рыбак» — вышли в полуфиналы РСФСР.

7 зона РСФСР 
Турнир первых мужских команд первенства Москвы.

8 зона РСФСР

9 зона РСФСР

1 зона УССР 
Три лучших клуба УССР — ивано-франковский «Спартак», днепродзержинский «Прометей» и мукачёвские «Карпаты» — вышли в финал УССР.

2 зона УССР

Закавказье

Казахстан 
Лучший клуб — павлодарский «Трактор» — вышел в переходные игры за право играть в группе «А».

«Трактор» Павлодар — «Металлург» Чимкент — 0:0, 1:3.

Средняя Азия

Финальный этап

РСФСР

Полуфиналы

Полуфинал I 
Проходил в Майкопе.

Полуфинал II 
Проходил в Кисловодске.

Полуфинал III 
Проходил в Киселевске.

Полуфинал IV 
Проходил в Новороссийске.

Полуфинал V 
Проходил в Смоленске.

Полуфинал VI 
Проходил в Рыбинске.

Финал 
Проходил в один круг в Майкопе. Два лучших клуба — майкопская «Дружба» и рыбинский «Сатурн» — получили путёвки в группу «А».

Матч за 1-е место

Финал УССР

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1969
1969